Чугана́к () — деревня в Актанышском районе Республики Татарстан, в составе Актанышбашского сельского поселения.

География 
Деревня находится в 4 км к северо-востоку от районного центра, села Актаныш.

История 
Деревня известна с 1745 года. В дореволюционных источниках упоминается также под названием Чуганы.

Жители относились к категориям башкир-вотчинников и тептярей. Основные занятия жителей в этот период – земледелие и скотоводство, были распространены рыболовство, корзинный промысел, поденная работа на пристани.

В начале XX века в деревне функционировали мечеть (известна с 1832 года), мектеб, хлебная пристань.

В этот период земельный надел сельской общины составлял 955 десятин.

До 1920 года деревня входила в Актанышевскую волость Мензелинского уезда Уфимской губернии. С 1920 года в составе Мензелинского кантона ТАССР. В 1930 году в деревне организован колхоз «Ирек».

С 10 августа 1930 года – в Актанышском, с 1 февраля 1963 года – в Мензелинском, с 12 января 1965 года в Актанышском районах.

Население 

Национальный состав села: татары.

Экономика 
Жители работают преимущественно в ООО «Агрофирма «Актаныш» (полеводство, молочное скотоводство).

Объекты медицины и культуры  
В деревне действуют начальная школа, клуб, фельдшерско-акушерский пункт.

Литература 
Татарская энциклопедия: В 6 т. / Гл. ред. М.Х. Хасанов, отв. ред. Г.С. Сабирзянов. – Казань: Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 2014. – Т. 6: У–Я. – 720 с.

Примечания 

Населённые пункты Актанышского района